Slovo Kluky je nejednoznačné a může mít následující významy:
 Kluky (okres Písek) – obec v okrese Písek
 Kluky (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav
 Kluky (okres Kutná Hora) – obec v okrese Kutná Hora

 Kluky (Hradec Králové) – katastrální území města Hradec Králové